Il doppio del torneo di tennis BMW Open 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Martin Damm e Nils Holm che hanno battuto in finale Karel Nováček e Carl-Uwe Steeb 6-0, 3-6, 7-5.

Teste di serie

 Udo Riglewski /  Michael Stich (quarti di finale)
 Hendrik Jan Davids /  Javier Sánchez (primo turno)

 Assente
 Karel Nováček /  Carl-Uwe Steeb (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

BMW Open 1993
ATP Tour 1993